-{T|sr:Списак ликова из Ратова звезда;sr-ec:Списак ликова из Ратова звезда;sr-el:Spisak likova iz Ratova zvezda}-
Списак главних ликова филмског серијала Ратови звезда и глумаца који су их тумачили:

Спољашње везе 

Ратови звезда
Измишљени ликови
Филмски ликови
Ликови из Ратова звезда